Фуфачёв — фамилия. Известные носители:

 Фуфачёв, Александр Иванович — знатный механизатор племзавода «Юргинский», депутат Верховного Совета СССР 9 созыва.